Белого́рск — посёлок городского типа в Тисульском районе Кемеровской области России, образует Белогорское городское поселение.

География 
Расположен на восточных отрогах Кузнецкого Алатау. Расстояние до административного центра — 375 км.

История 
   Я хотел бы начать рассказ об истории посёлка издалека, а именно с тех времён, когда люди, живущие в окрестностях Шалтыря, даже не подозревали о будущей жизни маленького посёлка. Местность эта зовётся “Мартайгой”. Горные просторы раскинулись на сотни километров, на земле Хакасии, Красноярского края и Кемеровской области. Изобилие небольших речушек притянуло старателей. Также, они служили неплохими ориентирами в тайге. Нас же, конкретно интересует речка Шалтырка и её приток-ключ Бердовка. Тут тогда жили только старатели, мыли золото и постепенно богатели. Они не знали о масштабных залежах нефелиновых руд под землёй нынешнего Белогорска. Речь пойдёт о середине XIXвека, когда на берегах реки Шалтырь появилась артель старателей во главе с Василием Демидовичем Михайловым, целью которой было обнаружение золота. Цель свою добытчики выполнили и организовали небольшой прииск “Софиевка”. Даже суровые климатические условия не помешали успеху старателей.

   В течение десятков лет артель Михайлова добывала золото, но он заболел и был вынужден уехать лечиться за границу. Далее с 1879 года прииск арендовал петербургский купец Пётр Лавровский, однако и он уехал за границу так как обанкротился. Сын Петра, Сергей, продолжил дело своего отца. В 1902 году он создал в Петербурге акционерное общество “Шалтырь” и стал нанимать людей для работы на приисках близ Тисуля. Также Сергей вёл масштабные работы по разведке золота по всей Мартайге. При нём же в Америке были закуплены для приисков три паровые драги. Лавровский создал небольшой посёлок, под названием “Тихонка” в вершине ключа “Бердовка”. К сожалению, этот посёлочек не дожил до наших дней. Он был сожжён в вихре гражданской войны в 1919 году. Старатель Гидровцев описывал сгоревший посёлок следующими словами: “Две затопленные шахты, крепь в них ещё сохранилась. Ходовые лестницы сгнили и обрушились. Кругом были обгоревшие сгнившие остатки каких-то построек. Валялись два, покрытых ржавчиной, паровых котла. Всё заросло крапивой, морковником и мощной, в руку толщиной, пучкой. Невесёлая, грустная картина”.

   Далее, после октябрьской революции, работа приисков была временно приостановлена. Только горы промытой породы, да некоторые промывочные инструменты были оставлены в Тайге. Ждали своего часа.

   В 1925 году прииск “Софиевка” был переименован в “Кия-Шалтырь”. Добываемое тут золото увозили в Первомайск. Богатые залежи золота в Мартайге стали предметом наблюдения инjстранных предпринимателей, особенно американцев. Одним из первых был Кишанг, который еще в начале 20ого века приобрёл ряд золотых приисков на реке Кия, и создал акционерное общество за границей. Столетние кедры, с отмеченными на их стволах именами, фамилиями, значениями количества добытого золота, растут в Тайге и по сей день.

   В связи с принятием первого пятилетнего плана в СССР и открытием МТС страна всё больше и больше нуждалась в золоте. И в 1929 году на Кия-Шалтырском прииске вновь были возобновлены старательские работы.

   Но уже летом 1957 года золота на прииске почти не осталось, и работы по его промывке были остановлены. До сих пор по тайге можно найти множество оставленных доказательств промывочной деятельности. (лотки, отсевы по берегам рек, фрагменты промывочных установок и прочее)

   Далее начинается долгий эпизод жизни Шалтыря, который продолжается и по сей день. Не только золотом была богата эта земля. Речь пойдёт об эпохе “крылатого” металла в посёлке Белогорск, вследствие которой маленький посёлок стал главным поставщиком сырья для Ачинского глинозёмного комбината, а он уже, в свою очередь, главным поставщиком сырья для Красноярского алюминиевого завода.

   Так называемое “Второе рождение Белогорска” произошло в результате открытия в июле 1957 года месторождения нефелиновых руд. Первооткрывателями Кия-Шалтырского месторождения были: Баженов И.В., Михайлов С.С., Прусевич А.М., Булынников А.Я. Они смогли отыскать вблизи маленького горного посёлочка нефелин.

   Несмотря на то, что традиционным сырьём для получения глинозёма, а из него в свою очередь алюминия, являлись бокситы, в связи с возрастающей потребностью в стране алюминия, а также ограниченностью запасов бокситов, иной вид получения глинозёма тоже получил своё место в цепочке создания крылатого металла. Как и было сказано ранее, из данного сырья можно с успехом получать глинозём, а также другие продукты, такие как: сода, поташ, сырьё для производства цемента и множество других очень ценных продуктов.

   Для производства алюминия требуется много энергии, так как его получают путём электролиза, и наличие в Сибири большого количества гидроэлектростанций определило строительство ряда электростанций в будущем. Постановлением Совета Министров СССР от 13 января 1962 года была утверждена постройка рудника. Как и было сказано ранее, Кия-Шалтырский нефелиновый рудник является сырьевой базой Красноярского алюминиевого комплекса. В то время, административно рудник был подчинён Управлению цветной металлургии Красноярского совнархоза.

   Транспортировка руды от рудника, до Ачинского глинозёмного комбината осуществлялась, и осуществляется с помощью железнодорожных перевозок. Для этого была специально построена железная дорога, но так было не всегда. Когда железная дорога находилась в процессе стройки руду по обычной дороге доставляли до Горячегорска, а оттуда уже по Ж/Д до Ачинска.

   Сметная стоимость рудника составила 41.9 млн. рублей, а на строительно-монтажные работы 29,7 млн. рублей.

   В эксплуатацию рудник был введён в 1963 году. Тогда остро стоял вопрос энергоснабжения, так как была необходимость постройки ЛЭП длинной в 123 км с понизительной трансформаторной подстанцией. И проблема как раз состояла в том, что генеральный подрядчик сорвал сроки введения ЛЭП в эксплуатацию. Срок был расширен еще на год, но подрядчик так же сорвал этот срок.

   По подсчётам специалистов количество людей, трудящихся на нефелиновом руднике достигло 1200 человек, а численность населения составила 5000 человек. Происходило строительство жилищного массива, объектов культурно-бытового, коммунального, школьного и торгового назначения.

   Также в породе под поселком присутствуют залежи фосфоритов и андалузитов. В августе 1962 года исполнительным комитетом Тисульского районного Совета депутатов трудящихся, Кемеровской области, было принято решение просить исполком Областного совета депутатов трудящихся отнести посёлок Кия-Шалтырь к категории рабочих посёлков, а также утвердить границы землепользования Рабочего посёлка. А уже в 1962 году, учитывая просьбу населения посёлка Кия-Шалтырь, исполком районного Совета депутатов трудящихся решил впредь именовать посёлок Кия-Шалтырь посёлком Белогорск, по названию горы Белой, расположенной недалеко от поселения.

   До сих пор Белогорск добывает руду, уже почти 61 год. Нефелин извлекают из земли путём проведения буровзрывных работ. Специальные буровые установки производят скважины в породе карьера, которые в дальнейшем заполняют взрывчатой смесью. Раньше для этих работ использовалась твёрдая взрывчатка, но впоследствии оказалось, что жидкая смесь куда безопаснее и эффективнее в данном случае. Иногда днём, если разрабатывается участок вблизи посёлка, можно почувствовать взрывы, производимые на “горе”. Далее горная порода погружается на белазы, и доставляется к дробилке. После дробления руду грузят по вагонам и отправляют по железной дороге, как и пол века назад, в Ачинск.

   На сегодняшний день, в посёлке Белогорск имеется множество проблем, например, с больницей, и все они требуют решения. В основном все они связаны с отсутствием необходимого и грамотного финансирования в бюджет посёлка дотационных средств, но это уже другая история.

   Интересные факты.

   Всего по системе Кийского-Шалтыря было добыто 2.6 тонн золота. 28 сентября 1952 года в районе Дедовой горы, близ Шалтыря, разбился самолёт, купленный у американской фирмы. Он перевозил ценные вещи, летел в северо-западном направлении, предположительно в Новосибирск. Возможно, охотники находили самолёт, но об аварии никуда не сообщали. О ней узнали через 17 лет. Самолет разбился о скалы, потеряв высоту. Многое из самолёта к приезду комиссии уже успели унести. На месте падения был поставлен памятник с именами погибших членов экипажа.  
Жизнь нынешнего посёлка городского типа описала Мария Белкина, московский писатель, в своём рассказе «Человек и гора». Там описана жизнь посёлка в старательские годы, а также во время и после открытия Кия-Шалтырского нефелинового рудника.

Население

Статистика 
На территории административного участка 14 расположены 2 медицинских учреждение; 1 школа, 1 объект культуры (ГДК) и 11 магазинов. Всего проживает 1403 человека, из них 1023 взрослого населения, 380 детей. Также имеется 16 многоэтажных жилых домов.

На территории административного участка 15 расположены 1 детский, 1 объект жизнеобеспечения (ЖКХ, котельная), 13 объектов торговли и Кия-Шалтырский нефелиновый рудник. Также в зоне обслуживания находится туристический комплекс «Горная Саланга», расположенный в 12 км от п. Белогорск. Всего проживает 1502 человека, из них 1119 взрослого населения, 383 несовершеннолетних. Также имеется 76 многоэтажных жилых домов.

Экономика 
Градообразующим предприятием является нефелиновый рудник Ачинского глиноземного комбината, на нём трудится основная часть жителей.

Транспорт
Конечная ветка жд от Красная Сопка (Ачинск-Тигей) Красноярской жд. Станция Кия-Шалтырь.

Достопримечательности 
В 15 км от посёлка расположен горнолыжный курорт Горная Саланга, в непосредственной близости также находится заповедник Кузнецкий Алатау.

Примечания

Ссылки 
 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Кемеровской области
 ОКАТО
 Неофициальный сайт поселка Белогорск (Кемеровская обл.)

Посёлки городского типа Кемеровской области
Населённые пункты Тисульского района